Kopflos steht für:
 Tatort: Kopflos, deutscher TV-Krimi
 Kopflos (Abrahams), Roman

Siehe auch:
 Akephalos
 Headless (Informatik) 
 Headless Gitarre/Bass (ohne Kopfplatte)